Baxter Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baxter Mountain (Colorado)
 Baxter Mountain (New Mexico)
 Baxter Mountain (Delaware County, New York)
 Baxter Mountain (Essex County, New York)
 Baxter Mountain (Vermont)